Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé en 1998 à Vilvoorde (Belgique).

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

1998
Volley-ball feminin moins de 20 ans
Volley-ball 1998
Championnat Europe Volley-ball feminin moins de 20 ans
Europe feminin moins de 20 ans
Championnat Europe Volley-ball feminin moins de 20 ans
Compétition de volley-ball en Belgique